Følgende er en liste over de spillertrupper, som de 16 deltagende lande mødte op med til EM i fodbold 2008, der blev afholdt fra 7. juni til 29. juni 2008.

Gruppe A

Tjekkiet 
Træner: Karel Brückner

Portugal
Træner:  Luiz Felipe Scolari
Quim blev skadet 6. juni og blev erstattet af Nuno.

Schweiz 
Træner: Köbi Kuhn

Tyrkiet
Træner: Fatih Terim

Gruppe B

Østrig
Træner: Josef Hickersberger

Kroatien
Træner: Slaven Bilić

Tyskland
Træner: Joachim Löw

Polen
Træner:  Leo Beenhakker
Jakub Błaszczykowski blev skadet 5. juni og erstattet af Łukasz Piszczek. Tomasz Kuszczak injured his back on 6 June and was replaced by Wojciech Kowalewski.

Gruppe C

Frankrig
Træner: Raymond Domenech

Italien
Træner: Roberto Donadoni
Fabio Cannavaro blev udskiftet i den italienske trup 2. juni efter en skade til træning; han blev erstattet af Alessandro Gamberini.

Holland
Træner: Marco van Basten
Ryan Babel blev udskiftet 31. maj efter en skade til træning; han blev erstattet af Khalid Boulahrouz.

Romænien
Træner: Victor Piţurcă

Gruppe D

Grækenland
Træner:  Otto Rehhagel

Rusland
Træner:  Guus Hiddink

Spanien
Træner: Luis Aragonés

Sverige
Træner: Lars Lagerbäck

Referencer 

EM i fodbold